Avenida Manco Cápac puede referirse a:
 Avenida Manco Cápac, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Manco Cápac, avenida de la ciudad de Cajamarca, Perú.